

Noms commun 
On appelle pousseur :
Le bateau spécialisé qui assure une opération de poussage sur un fleuve.
Le participant aux courses automobiles illégales connues comme étant des pousses à La Réunion.
Le sportif qui propulse le bobsleigh lorsque celui-ci s'engage sur la piste.
La personne qui en pousse une autre sur les voies du métro.

Patronyme 
 Henri Pousseur, compositeur belge né en 1929.
 Isabelle Pousseur, comédienne, metteur en scène belge née en 1957, fille de Henri.
 Marianne Pousseur, chanteuse belge née en 1961, sœur de la précédente.